Katholisches Internationales Zentrum steht für

 Katholisches Internationales Zentrum von Genf, 1950 in Genf in der Schweiz gegründete römisch-katholische Vereinigung von Gläubigen
 Katholisches Internationales Zentrum Hannover, 2006 gegründetes Gemeindezentrum in der Nordstadt von Hannover
 Katholisches Internationales Zentrum der Zusammenarbeit mit der UNESCO, französisch: Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO, Abkürzung: CCIC; 1947 in Paris gegründete Nichtregierungsorganisation zur katholischen Präsenz innerhalb der UNESCO